Karbuschsee steht für folgende Gewässer in der Gemeinde Groß Köris, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg:

 Großer Karbuschsee
 Kleiner Karbuschsee